Wizyta – film Juliana Dziedziny  z 1971 r.
 Wizyta – film dokumentalny Marcela Łozińskiego z 1974 r.
 Wizyta – film M. Night Shyamalana z 2015 r.
 Wizyta starszej pani – tragikomedia Friedricha Dürrenmatta
 Wizyta ad limina – termin w kościele Katolickim